Rhaphidophora kan syfta på:

 Rhaphidophora (djur) – ett släkte av insekter
 Rhaphidophora (växter)  – ett släkte av växter